MEN kan avse:

 Mediernas Etiknämnd, en del av det Pressetiska systemet i Sverige
 Multipla hormonella tumörer eller Multipel endokrin neoplasi (MEN) - en ovanlig sjukdom med flera hormonproducerande tumörer hos samma person.